Франк Ниче (нем. Frank Nitsche; род. 1964, Гёрлиц, Германия) — современный немецкий живописец.

Образование 
 1988—1993 Hochschule fur Bildende Künste (HfBK), Дрезден
 1993—1995 HfBK Dresden, MFA (учился у профессора Kerbach)
 1998 Scholarship of the Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf

Творчество 
Франк Ниче создает абстрактные работы, в которых динамичные линии формируют сложные, пересекающиеся поверхности. Цветовая палитра, как правило, сдержанная. Четкие контуры цветовых пятен напоминают визуальный язык комиксов. Этим живопись Фрэнка Нитче вызывает в памяти образы популярной культуры и в то же время принадлежит к традиционной абстракции, близка живописи жестких контуров.

Персональные выставки 
 2008 Reich aber sexy, Galeria Pedro Cera, Lisbon
 2008 DROPS, Galerie Max Hetzler, Berlin
 2007 Discipline (с Эберхардом Хафекостом), Gow Langsford Gallery, Окленд
 2007 Jazz, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden
 2007 FRAC Auvergne — Ecuries de Chazerat, Clermont Ferrand
 2007 Frank Nitsche International, Musée d’Art Moderne et Contemporain, Strasbourg
 2006 Ultravisitor, Galerie Nathalie Obadia, Paris
 2005 GREEN, Galerie Max Hetzler, Berlin
 2005 Very Friendly Fire: Born to Make You Happy
 2005 Leo Koenig Inc., New York
 2005 Don’t Panic, Galerie Rüdiger Schöttle, Munich
 2005 The Hardest Part: Recent Paintings, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden
 2004 Die Unvereinbarkeit von Newtons Gravitationstheorie und der speziellen Relativitätstheorie, Galerie Max Hetzler, Berlin
 2004 Peintures récentes, Art & Public — Cabinet PH, Geneva
 2003 Face Me, Galerie Onrust, Amsterdam
 2003 Construction Time aAain, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden
 2003 Nanorobs, Galerie Nathalie Obadia, Paris
 2002 Winterorbit, Leo Koenig Inc., New York
 2002 Galerie Max Hetzler, Berlin
 2001 J.F.B. — Hobby Industries (with E. Havekost), Galerie Onrust, Amsterdam
 1999 Sauerstoff: Malerei und Zeichungen, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden
 1999 Flugplatz Reinsdorf, California (with E. Havekost)
 1999 Kunsthalle Vierseithof, Luckenwalde
 1998 Geiz, Luxus (with E. Havekost), Kulturwissenschaftliches Institut, Essen
 1997 Splatter, Galerie Gebr. Lehmann, temporary project room, Berlin-Mitte
 1996 BLOCK HILMAR-MACHTGRAU, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden
 1994 J.D. Bilder, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden

Примечания

Ссылки 
 Работы художника на ArtNet
 Персональная выставка в Leo Koenig
 Статья о выставке художника в Frieze Magazine
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Max Hetzler
 Работа в собрании Tate Modern

Современные художники Германии